De Beker van Finland 2015 (Fins: Suomen Cup) was de 61ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 11 januari met de eerste ronde en eindigde op 26 september 2015 met de finale in het Tehtaan kenttä in Valkeakoski. IFK Mariehamn won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door FC Inter Turku met 2-1 te verslaan. IFK Mariehamn plaatste zich als winnaar voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2016/17. Aan de competitie deden 132 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2015
Fins voetbalelftal in 2015

2015
Finland